LEFA oder Lefa  steht als Abkürzung für:

 Lederfaserstoff, ein Material in der Bekleidungsindustrie
 Lesotho Football Association, der Fußballverband von Lesotho

Lefa steht für:
 Lefa (Sprache), eine Bantusprache in Kamerun
 Lefa (Rapper), französischer Rapper

Abkürzung